'''Вильгельм IV:
 Вильгельм IV Оранский (1711—1751)
 Вильгельм IV (король Великобритании) (1765—1837)
 Фридрих Вильгельм IV (1795—1861)
 Вильгельм IV (граф Веймара) (ум. 1062)
 Вильгельм IV (граф Юлиха) (ок. 1210—1278)
 Вильгельм IV (герцог Брауншвейг-Люнебурга) (ок. 1425—1503)
 Вильгельм IV (герцог Баварии) (1493—1550)
 Вильгельм IV (ландграф Гессен-Касселя) (1532—1592)
 Вильгельм IV (великий герцог Люксембургский) (1852—1912)

См. также 
 Гильом IV